Die Gauliga Bayern 1944/45 war die zwölfte und letzte Spielzeit der Gauliga Bayern (offiziell: Bereichsklasse Bayern) im Fußball. Für die am 1. Oktober 1944 beginnende Saison – in München und Schwaben wurde bereits im September gespielt – wurde in den fünf Gauen des Sportbereichs Bayern jeweils eine Meisterschaftsrunde angesetzt, wobei im Bereich Bayreuth/Oberpfalz/Niederbayern in zwei Staffeln gespielt werden sollte. Lediglich im Gau München/Oberbayern konnte noch ein Meister ermittelt werden, in den anderen Gruppen wurde die Runde, sofern sie überhaupt begonnen wurde, durch die Umstände in der Endphase des Zweiten Weltkrieges abgebrochen. Eine Endrunde um die deutsche Meisterschaft wurde in dieser Spielzeit nicht mehr ausgetragen.

München/Oberbayern 
Mit dem FC Bayern München konnte in Oberbayern als einzigem der fünf Gaue ein Meister gekürt werden. Die KSG Ingolstadt trug nur sechs Spiele aus, der LSV Fürstenfeldbruck zog seine Teilnahme bereits vor Saisonbeginn zurück und löste sich auf.

|}

Schwaben (abgebrochen) 
Tabellenstand bei Abbruch der Spielzeit:

|}

Unterfranken 
Über ausgetragene Spiele ist nichts bekannt.
 1. FC Schweinfurt 05
 VfR 07 Schweinfurt
 Würzburger FV 04
 Würzburger Kickers

Mittelfranken (abgebrochen) 
Tabellenstand bei Abbruch der Spielzeit:

|}

Oberfranken („Bayreuth Nord“) 
Über ausgetragene Spiele ist nichts bekannt.
 1. FC Bamberg
 Reichsbahn-SSVg Weiden
 VfB Coburg
 1. FC Michelau
 KSG Bayreuth
 FC Bayern Hof

Oberpfalz/Niederbayern („Bayreuth Süd“) 
Über ausgetragene Spiele ist nichts bekannt.
 SSV Jahn Regensburg
 1. FC Straubing
 LSV Straubing
 Reichsbahn SG Regensburg
 Walhalla Regensburg
 Regensburger Turnerschaft
 Reichsbahn SG Schwandorf
 SpVgg Landshut

Literatur 
 

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung